Leal kan som auktorsförkortning betyda:

 José H. Leal
 Miguel Leal

Robotskapade auktorsförkortningar